Berić ist der Familienname folgender Personen:
 Miroslav Berić (* 1973), serbischer Basketballspieler
 Robert Berić (* 1991), slowenischer Fußballspieler
 Snežana Berić (* 1960), serbische Sängerin